Амајтик има више значења:

 Амајтик (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Амајтик (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику